Kolumbija
 Iscuandé (rijeka)
 Iscuandé (Indijanci)
 Santa Bárbara (Nariño, Kolumbija), gradić poznat i kao Iscuandé
 Zračna luka Iscuandé